Zima peut désigner :

Patronyme 

 David Zima (né en 2000), footballeur tchèque ;
 Madeline Zima (née en 1985), actrice américaine ;
 Vanessa Zima (née en 1986), actrice américaine ;
 Yvonne Zima (née en 1989), actrice américaine.

Toponymes 

 Zima (en russe : Зима) est une ville de l'oblast d'Irkoutsk, en Russie.

Voir aussi